Pot Mountain ist der Name folgender Berge:

Vereinigte Staaten:
Pot Mountain (Arkansas), Gipfel in den Ouachita Mountains
Pot Mountain (Idaho), Berg in Idaho
Pot Mountain (Montana), Berg in Montana
Pot Mountain (Utah), Vulkankegel